Курт Фридрих Вильгельм Ханс (; 14 апреля 1911, Бармен, Германская империя — 20 октября 1997, Вупперталь, Германия) — гауптштурмфюрер СС, руководитель части зондеркоманды 4a в составе айнзацгруппы C, осуждённый военный преступник.

Биография 
Курт Ханс был седьмым ребёнком в семье столяра Роберта Ханса. Изначально посещал в Бармене евангелическую народную школу, с 1924 года — среднюю школу. В 1930 году сдал экзамены на аттестат зрелости. Впоследствии несколько семестров изучал горные науки в Тюбингене и Кёльне, но весной 1932 года ему пришлось прервать учёбу из-за банкротства предприятия отца. В то время Ханс благодаря случайным заработкам поддерживал денежными средствами существование семьи.

С 1 июня 1931 по 1 августа 1933 года состоял в Штрумовых отрядах (СА). 1 марта 1932 года вступил в НСДАП (билет № 1014830). В начале 1934 года служил в уголовной полиции в Вуппертале. В 1937 году стал кандидатом на должность комиссара уголовной полиции, а после прохождения учебного курса в руководящей школе полиции безопасности в Шарлоттенбурге ему было присвоено звание комиссара уголовной полиции. Кроме того, с марта 1936 по сентябрь 1938 года был партийным судьёй окружного суда НСДАП. В июле 1938 года был зачислен в ряды СС. С мая по октябрь 1941 года был командиром части зондеркоманды 4a айнзацгруппы C. Ханс принимал непосредственное участие в массовых убийствах в Луцке, Житомире и Радомышле. 29 и 30 сентября 1941 года во время массового убийства в Бабьем Яру вёл наблюдение за расстрельными командами. Кроме того, Ханс участвовал в проведении экспериментов с использованием взрывчатки в отношении советских военнопленных в Житомире. Впоследствии стал заместителем начальника уголовной полиции в Мёнхенгладбахе. В начале 1944 года стал руководителем уголовной полиции в Вюрцбурге.

После войны 
В начале апреля 1945 года Хансу удалось бежать вместе с семьёй из Вюрцбурга и временно скрыться. В мае 1945 года он был арестован американцами. 10 октября 1947 года был приговорён к смертной казни американским военным трибуналом в Дахау за участие в расстрелах британских лётчиков. В январе 1951 года смертный приговор был заменён на пожизненное заключение. 4 октября 1954 года был освобождён из Ландсбергской тюрьмы. После освобождения работал экономистом по страхованию в одной из кампаний Вупперталя. 25 мая 1965 года он был арестован. 29 ноября 1968 года по обвинению в пособничестве в убийстве земельным судом Дармштадта был приговорён к 11 годам заключения. В сентябре 1970 года ему было предоставлено освобождение по состоянию здоровья.

Примечания

Литература 
 

Офицеры СС
Члены НСДАП
Нацистские преступники
Члены СА
Члены айнзацгрупп